Indonesië
 Sajira (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Sajira (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam